Guadeloupe  steht für:

 Guadeloupe, Archipel in der Karibik, zu Frankreich gehörig
 Nationalpark Guadeloupe auf der Insel Basse-Terre
 Guadeloupe (Schiff, 1763), britische, später französische Fregatte
 Guadeloupe (Schiff, 1842), mexikanische, später spanische Radfregatte

Siehe auch:
 Guadalupe